Neubrunn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Neubrunn, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Neubrunn, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken,